Cullinan peut désigner :

Toponyme 
 Cullinan, ville d'Afrique du Sud ;
 The Cullinan Towers, tours jumelles à Hong Kong.

Patronyme 
 Sir Thomas Cullinan (1862-1936), diamantaire sud-africain.

Divers 
 Cullinan, le plus gros diamant brut jamais découvert ;
 Cullinan (2022),  album studio du chanteur français Dadju ;
 Rolls-Royce Cullinan, un SUV produit par la marque Rolls Royce depuis 2018.